Wendo Kolosoy, un musicien et chanteur congolais (RDC).
 Aleta Wendo, une ville d’Éthiopie.
 Wendo (self-défense), pour les femmes.